Don’t Stop () может означать:

 Музыкальные альбомы
 Don’t Stop — мини-альбом Билли Айдола 1981 года.
 Don’t Stop — альбом Джеффри Осборна 1984 года.
 Don’t Stop — альбом группы Status Quo 1996 года.
 Don’t Stop — альбом Джолин Цай 2000 года.
 Don’t Stop — альбом группы Rockets 2003 года.
 Don’t Stop — альбом Энни 2009 года.

 Песни
 «Don’t Stop» — песня группы Fleetwood Mac 1977 года.
 «Don’t Stop» — песня Уэйда Хейса 1995 года.
 «Don’t Stop» — песня группы CDB 1996 года.
 «Don’t Stop» — песня группы The Rolling Stones 2002 года.
 «Don’t Stop» — песня Baby Bash 2008 года.
 «Don’t Stop» — песня группы Innerpartysystem 2008 года.
 «Don’t Stop» — песня группы 5 Seconds of Summer 2014 года.
 «Don’t Stop» — песня Исы 2015 года.
 «Don’t Stop» — песня группы Nothing More 2017 года.
 «Don’t Stop» — песня Megan Thee Stallion 2020 года.
 «Don’t Stop!» — песня ATB 1999 года.
 «Don’t Stop…» — песня группы Oasis 2020 года.
 «Don’t Stop (Color on the Walls)» — песня группы Foster the People 2012 года.
 «Don’t Stop (Funkin’ 4 Jamaica)» — песня Мэрайя Кэри 2001 года.
 «Don’t Stop (Wiggle Wiggle)» — песня дуэта The Outhere Brothers 1994 года.
 «All Nite (Don’t Stop)» — песня Джанет Джексон 2004 года.

См. также